Il singolare del torneo di tennis Poznań Porsche Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Devilder che ha battuto in finale Björn Phau 7-5, 6-0.

Teste di serie

 Steve Darcis (secondo turno)
 Marcel Granollers (primo turno)
 Guillermo García López (secondo turno)
 Nicolas Devilder (Campione)

 Ivo Minář (secondo turno)
 Miša Zverev (secondo turno)
 Martín Vassallo Argüello (secondo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Porsche Open 2008